un grand huit (ou grand 8) est un type d'attraction de montagnes russes, ayant la forme d'un chiffre huit (8) ;
 par abus de langage, le terme peut également désigner des Montagnes russes en général.

voir aussi 
 Le Grand 8, une ancienne émission de télévision de l'ancienne chaîne française D8.